Оразгалиев — фамилия; имеет женскую форму Оразгалиева.
 Оразгалиев, Бауржан Амангельдиевич (род. 1985) — казахстанский борец вольного стиля, призёр чемпионата Азии.
 Оразгалиева, Сая (род. 1988) — казахстанская актриса и певица.